

Аркрайт — місто, штат Нью-Йорк
 Аркрайт — селище, штат Род-Айленд

Див. також 
 Річард Аркрайт